Poczernino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Poczernino – dawna wieś, włączona do miasta Władysławowa, w woj. pomorskim